Komarniki – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie stolińskim
 Komarniki – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie turczańskim